Tegmen (Plural Tegmina; von lateinisch tegere ‚bedecken‘, ‚Dach‘, ‚Bedeckung‘, ‚Hülle‘, ‚Gewand‘) bezeichnet:
 historischer Eigenname von Zeta Cancri, einem rund 80 Lichtjahre von der Erde entfernten Sternsystem
 einen ganz oder teilweise verdickten und pigmentierten Deckflügel von Insekten, der noch eine deutliche Aderung zeigt, siehe Tegmina
 die nur aus dem inneren Integument der Samenanlage gebildete Samenschale von Pflanzen
 die Kelchdecke der Seelilien und Haarsterne, siehe Seelilien und Haarsterne#Merkmale
 Tegmen tympani, Paukendach, eine die Paukenhöhle des Ohrs nach oben begrenzende dünne Knochenplatte, siehe Paukenhöhle#Topografische Anatomie
 Tegmen ventriculi quarti, das Dach des vierten Hirnventrikels, siehe Hirnventrikel#Vierter Ventrikel
 Teil des männlichen Geschlechtsapparates in der Entomologie, synonym zu Paramerenplatte
Siehe auch:
Tegmentum